Плотина Убол Ратана — крупное гидротехническое сооружение, многоцелевая плотина, расположенная в районе Тамбон Хок Сена, примерно в 50 км. к северу от Кхонкэн, провинции Кхонкэн, Таиланд. Плотина Убол Ратана была первой гидроэлектростанцией в Таиланде в северо-восточной части региона Исан. Дамба плотины аккумулирует воды реки Нам Фонг, которая впадает в реку Чи, а оттуда в реку Мун Ривер, впадающую, в свою очередь, в реку Меконг. Плотина получила свое нынешнее название в 1966 году в честь принцессы Убол Ратана, которая была старшим ребенком короля Пумипона Адульядета.

Описание 
Плотины Убол Ратана представляет собой сооружение многоцелевого назначения: для производства электроэнергии, ирригации сельскохозяйственных земель, борьбы с наводнениями, для развития рыболовства и как туристический комплекс. Тип плотины — каменно-набросная, построена в 1964 году. Длина плотины составляет 885 метров, ширина — 32 метра. Площадь водосборного бассейна — 12 104 кв. километра. Бассейн плотины имеет максимальную емкость в 2 263 000 м³.

Эксплуатацией плотины занимается энергетическое ведомство Таиланда (ГУЭТ).

При строительстве плотины из затопляемых земель было выселено тридцать тысяч человек. Затопление вылилось в резкое сокращение лесных площадей на водосборах и увеличением эрозии почвы.

В целях ее безопасности для населения, а также для лучшей защиты от наводнений, в 1984 году плотина была реконструирована.

Электростанцяи 
Электростанции плотины имеет три турбины, каждая с установленной мощностью в 8400 квт. Гидроэлектростанция вырабатывает 57 Гвт. электроэнергии в год. Эксплуатация турбин началась поочередно: 4 февраля 1966 года, 14 марта 1969 года и 12 июня 1968 года.

История 
В апреле 2016 года пересох водосборный бассейн плотины, отчего возникла нехватка воды для орошения окрестных земель, выработки электроэнергии.

Плотина Убол-Ратана является первой из нескольких королевских плотин в Таиланде. Другие королевские плотины:
 Плотина Бхумибол: открыта в 1964 году, на реке Пинг. Емкость водосбора: 13 462 000 000 куб. м.;
 Плотина Сириндорн: открыта в 1971 году на северо-востоке страны, на реке Лам Дом Ной. Емкость: 1 966 000 000 куб. м.;
 Плотина Чулабхорн плотины: открыта в 1972 году на северо-востоке страны, на реке Фонг. Емкость: 165 000 000 куб. м.;
 Плотина Сирикит: открыта в 1974 году на севере Таиланда, на реке Нэн. Емкость: 9 510 000000 м³;.
 Плотина Сринагаринд: открыта в 1980 году на западе страны, на реке Квай Яй. Емкость: 17 745 000 000 куб. м.;
 Плотина Вачиралонгкорн: открыта в 1984 году на западе Таиланда, на реке Квай Ной. Емкость: 8 100000 куб. м.

По данным института Гидро и Агро информатики (Hydro and Agro Informatics Institute), по состоянию на 3 апреля 2016 год, шестнадцать Тайский плотин находятся на критически низком уровне по количеству запасенной воды в водохранилищах. Водосбор от нормы в других королевских плотинах: плотина Бхумибол — 4 процента, плотина Сириндорн — 10 процентов, плотина Шринагаринд — 11 процентов, плотина Сирикит — 12 процентов, плотина Чулабхорн — 13 процентов, а плотина Ваджиралонгкорн — 14 процентов.

См. также 
 Плотина Пак Мун Дам

Примечания

Внешние ссылки 
 
 Thailand National Mekong Committee
 Electricity Generating Authority of Thailand 
 Mekong Program on Water, Environment and Resilience 
 Mekong River Commission 

Экономика Таиланда
Плотины Таиланда